Il singolare del torneo di tennis Hall of Fame Tennis Championships 2006, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Mark Philippoussis che ha battuto in finale Justin Gimelstob 6-3, 7-5.

Teste di serie

  Andy Murray (quarti di finale)
  Ivo Karlović (primo turno)
  Paul Goldstein (primo turno)
  Gilles Müller (primo turno)

 Vince Spadea (primo turno)
 Jürgen Melzer (semifinali)
 Mardy Fish (quarti di finale)
 Justin Gimelstob (finale)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Hall of Fame Tennis Championships 2006
ATP Tour 2006

en:2006 Campbell's Hall of Fame Tennis Championships – Singles